Juan José Paso (politicus) - Argentijns politicus, naamgever van onderstaande plaats
 Juan José Paso (Buenos Aires) - plaats in Argentinië